Johan Grundtvig er navnet på flere personer:

 Johan Grundtvig (sognepræst) - dansk sognepræst og far til N.F.S. Grundtvig
 Johan Grundtvig - dansk arkivar og søn af N.F.S. Grundtvig